Mon Ara (Makmur), een plaats in Indonesië
Mon Ara (Montasik), een plaats in Indonesië
Mon Ara (Mutiara Timur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing